Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Ignacio Gonzalez-King che hanno battuto in finale Juan-Pablo Guzman e Santiago Ventura 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (Campioni)
 Gabriel Moraru /  Stéphane Robert (semifinali)

 Paul Capdeville /  Diego Moyano (quarti di finale)
 Franco Ferreiro /  Marcelo Melo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2004